Ваньковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ваньковщина — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Ваньковщина — деревня в Слуцком районе Минской области.